Лучшие бомбардиры чемпионата Украины по футболу — список лучших бомбардиров Премьер-лиги, начиная с первого сезона, то есть с 1992 года. Лучшим бомбардиром становится игрок, забивший больше всех мячей в чемпионате Украины. За 29 проведённых сезонов лучшим бомбардиром становились 24 игрока. 

Самыми успешными футболистами являются Тимерлан Гусейнов, Максим Шацких, Евгений Селезнёв и Жуниор Мораес ставшие лучшими бомбардирами по 2 раза. Самым успешным клубом, который более других делегировал лучших бомбардиров, является донецкий «Шахтёр», игроки которого становились лучшими 11 раз. Чаще всех побеждали украинские футболисты — 18 раз.

Список футболистов 

Чемпионат Украины по футболу
Списки футболистов Украины